Украјинска католичка црква може бити:

 Католичка црква у Украјини, скуп свих католичких заједница, установа и организација у Украјини
 Украјинска гркокатоличка црква, источнокатоличка црква грчко-византијског обреда у Украјини
 Украјинска правоверна гркокатоличка црква, независна верска заједница у Украјини

Види још 
 Католичанство (вишезначна одредница)
 Католичка црква (вишезначна одредница)
 Римокатоличка црква (вишезначна одредница)
 Украјинска православна црква (вишезначна одредница)